Отт (, ) може означати прізвище німецького походження або естонське чоловіче особове ім'я.

Персоналії 
 Отт (прізвище)
 Отт (ім'я)

Інше 
 OTT (абревіатура від ) — загальний термін для послуг, якими можна користуватися через мережу Інтернет.
  — британський музичний продюсер і музикант.

Див. також 
 От
 Отто